

События

Римская империя 
 Консулы Марк Нуммий Умбрий Прим Сенецион Альбин и Фульвий Гавий Нумизий Петроний Эмилиан.
 Император Септимий Север прибывает в Британию с сыновьями Каракаллой и Гетой.

Азия 
 Военачальник Цао Цао подавляет восстание офицера Гао Гана, который бежит на юг.

Родились 
 Гай Вибий Требониан Галл — римский император.
 Ван Цзюнь — военачальник династии Цзинь.

Скончались

См. также

Примечания